Мака́листер (MacAlister) — фамилия. Известные носители:

 Макалистер, Джим (род. 1957) — американский футболист.
  (род. 1963) — артист балета и хореограф, руководитель труппы «Австралийский балет».  
 Макалистер, Роберт Александр Стюарт (1870—1950) — ирландский археолог.

См. также 
 Клан Макалистер
 Маккаллистер
 Макаллистер

Примечания